Rocket to the Moon est une attraction fermée du parc à thème Disneyland.
 Rocket to the Moon est le titre original du film britannique Le Grand Départ vers la Lune, réalisé par Don Sharp en 1967.
 Rocket to the Moon est un téléfilm américain réalisé par John Jacobs en 1986.
A Rocket to the Moon est un groupe de rock américain.